Opel Olympia bezeichnete mehrere Modelle des PKW-Herstellers Opel:
 Opel Olympia, 1935 bis 1940 und 1947 bis 1953 
 Opel Olympia Rekord, ab 1953 
 Opel Olympia A, ab 1967